La XX edizione del campionato europeo di scherma si è svolta dal 2 al 7 luglio 2007 a Gent, in Belgio.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

Altri progetti 

 2007
Competizioni sportive a Gand
Scherma nel 2007